Croton rhamnifolius est un ancien nom pouvant s'appliquer à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae.

 Croton rhamnifolius, Kunth, 1817 : Croton heliotropiifolius
 Croton rhamnifolius var. caudatus, Pax, 1900 : Croton morifolius

Voir aussi 

Liste des espèces de Croton